Полянский, Николай Николаевич:
 Полянский, Николай Николаевич (1878—1961) — российский и советский юрист, профессор, магистр уголовного права, доктор юридических наук; преподаватель Московского университета.
 Полянский, Николай Николаевич (1922—2008) — российский учёный и педагог, специалист в области полиграфии.
 Полянский, Николай Николаевич (1862—1938) — действительный статский советник, непременный член московского губернского присутствия, литератор.